Krabler ist der Familienname von
 Emil Krabler (1839–1909), deutscher Montanindustrieller
 Michael Krabler (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Paul Krabler (1841–1907), deutscher Internist und Pädiater